Сусени има више значења:

 Сусени (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Сусени (Сусени), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Сусени (Богаци), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Сусени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Сусени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Сусени (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Сусени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Сусени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Сусени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Сусени (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Сусени (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Сусени (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Сусени (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији